Малая Лозовка — название населённых пунктов в России:

 Малая Лозовка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Малая Лозовка — хутор в Чертковском районе Ростовской области.

См. также 
 Лозовка
 Большая Лозовка
 Лозовой